Батуханов — русская фамилия. Известные носители:

 Батуханов, Андрей Борисович (род. 1960) — российский актёр театра и кино, сценарист, режиссёр;
 Батуханов, Никита Фёдорович (1888-1942) — министр народного просвещения МНР в 1924—1928.